Cybertraque peut faire référence à :

Cybertraque, action de traquer en ligne
Cybertraque (2000) : film américain de Joe Chappelle